Makio Akiyama (jap. , Akiyama Makio; * 1950) ist ein japanischer Astronom.

Er ist ein profilierter Asteroidenentdecker, der bis heute (Stand: Januar 2010) 16 Asteroiden entdeckte, 10 davon zusammen mit Toshimasa Furuta.

Er ist verheiratet mit Setsuko Akiyama (* 1953), nach der er den Asteroiden (6251) Setsuko benannte.

Der Asteroid (4904) Makio wurde nach ihm benannt.

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Japaner
Geboren 1950
Mann